Con il termine Furie ci si può riferire a:

Furie, tre figure della mitologia romana, note nella mitologia greca come Erinni
Furie, personaggi dei fumetti DC Comics